Вернер Фрізе (; 1946—2016) — німецький футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Вільям Фрізе-Грін (; 1855—1921) — англійський фотограф та винахідник у галузі кіно.
 Фрізе Станіслав Станіславович (1885—1964) — професор Львівського політехнічного інституту, завідувач кафедри електротехніки.